Тернопільщина — інша назва Тернопільської області;
 Земляцьке об'єднання «Тернопільщина» — громадська організація українців у США, родом з Тернопільської області;
 Тернопільщина — товариство вихідців з Тернопільської області у м. Львові;
 Тернопільщина — вісник товариства вихідців з Тернопільської області у м. Львові;
 Тернопільщина. Земля любові нашої — інформаційний довідник журнального типу;
 «Тернопільщина. Історія міст і сіл» — енциклопедичне видання про історію міст і сіл Тернопільської області, що складається з 3 томів;
 «Твереза Тернопільщина» — обласна громадська організація в Тернопільській області, що пропагує тверезий спосіб життя.